«Сва́дьба со́ек» () — советский музыкальный телевизионный фильм-сказка Евгения Гинзбурга, экранизация мюзикла Александра Басилая по мотивам произведений Важи Пшавелы.

Сюжет 
Парень-сойка Захария и девушка-сойка Кетеван любят друг друга, но отец Кетеван противится их браку. Друзья и подруги влюблённых обращаются к Орлу, царю птиц, который даёт разрешение на свадьбу. Все счастливы и озабочены подготовкой и поисками свата. Филин отказывается, ссылаясь на то, что днём он ничего не видит. Свои услуги свата предлагает пройдоха-ворон, однако он же в итоге и расстраивает свадьбу, намекая жениху на неверность невесты.

Только благодаря вмешательству Орла всё в итоге встаёт на свои места: он понимает, что «Ворон сделал чёрное дело» и всех обманул. Отца Кетеван уговаривают не препятствовать счастью дочери, и все веселятся на свадьбе, устраивая конкурс песен про птиц. Ворон пытается украсть невесту со свадьбы, но его быстро проучают, и в заключение он поёт песню о своём одиночестве.

Съёмки 
Фильм снимался на очень скромный бюджет, выделенный творческим объединением «Экран», и когда деньги быстро закончились, то финансирование продолжалось из личных средств Александра Басилая. В один из последних дней съёмок, когда денег больше не было, требовалось снять ключевой эпизод с прыжком артиста с шестиметровой высоты. Каскадёр-конник потребовал за выполнение этого трюка 75 рублей, у Гинзбурга нашлось лишь 50. Тогда режиссёр сам выполнил этот прыжок (он вошёл в фильм), после чего сломал обе ноги. Во время съёмок также произошёл случай с исчезновением вертолёта, привёзшего артистов в горы «на натуру», в результате чего съёмочная группа два часа провела по пояс в снегу на вершине Кавказского хребта.

В фильме использованы кадры из одноимённого мультипликационного фильма 1957 года

В ролях 
 Манана Тодадзе — Сойка-невеста
 Теймураз Рцхиладзе — Сойка-жених
 Джемал Багашвили — Сойка-отец
 Лили Згваури — Сорока-подруга
 Нугзар Квашали — Сова
 Луиза Кобаладзе — Сорока-подруга
 Гоча Лория — Ворон
 Вахтанг Татишвили — Мышонок
 Геннадий Хазанов — Ведущий (птица-рассказчица)
 Теймураз Циклаури — Орёл
 Роман Рцхиладзе — Дятел
 Анри Басилая

Творческая группа 
 Режиссёр — Евгений Гинзбург
 Авторы сценария — Джемал Багашвили, Автандил Геловани
 Композитор — Александр Басилая
 Тексты песен — Михаил Танич
 Музыкальное сопровождение — ансамбль «Иверия»
 Художник — Татьяна Морковкина

Награды 
 1988 год: Приз «Золотой Орфей» (За лучший музыкальный фильм)

Постановка 2003 года 
В 2003 году Гинзбург совместно с Леонидом Костюком поставили новую версию мюзикла в Большом Московском цирке.

Примечания

Ссылки 
 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1984 года
Фильмы ТО «Экран»
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы-сказки СССР
Фильмы Евгения Гинзбурга
Экранизации произведений Важи Пшавелы
Фильмы-мюзиклы СССР